FeS2 se présente sous plusieurs formes.

 disulfure de fer, numéro CAS 
et les formes minéralogiques
 pyrite, numéro CAS 
 marcassite, numéro CAS